Bromander är ett efternamn som kan syfta på:

 Carl Wilhelm Bromander, svensk prästman
 Erik Bromander, svensk f.d. statssekreterare
 Henrik Bromander, svensk serietecknare
 Johan (Jan) Peter Bromander, ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien
 Lennart Bromander, svensk litteratur- och operakritiker